Суперку́бок Андо́рри з футбо́лу — одноматчевий турнір, у якому грають володар кубка Андорри і чемпіон попереднього сезону. У випадку, якщо кубок і чемпіонат виграла одна команда, то в суперкубку грають перша і друга команди чемпіонату.

Фінали

Перемоги

Посилання 
 Суперкубок Андорри на RSSSF